Die Badminton-Asienmeisterschaft 2012 fand vom 17. bis 22. April 2012 in Qingdao, China statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Sektion 1

Sektion 2

Finalrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
Asienmeisterschaft 2012
Badmintonwettbewerb in Qingdao
Asienmeisterschaft 2012